Молин — русская и шведская фамилия. Известные носители:
 Молин, Густав (род. 2002) — шведский футболист.
 Молин, Фёдор Эдуардович (1861—1941) — российский математик.

См. также 
 Молин (город) — город в США, штат Иллинойс
 Молина
 Молин (деревня) — историческая деревня в Сербском Банате.